Aleja Gwiazd Sportu může označovat:
 Aleja Gviazd Sportu – Chodník sportovní slávy, Władysławowo, okres Puck, Pomořské vojvodství, Polsko. 
 Aleja Gwiazd Sportu (Dziwnów) – Chodník sportovní slávy, Dziwnów, Okres Kamień, Západopomořanské vojvodství, Polsko.
 Aleja Gwiazd Sportu (Visla) – Chodník sportovní slávy, Visla, okres Těšín, Slezské vokvodství, Polsko. 
 Aleja Gwiazd Sportu (Wałcz) – Chodník sportovní slávy, Wałcz, okres Wałcz, Západopomořanské vojvodství, Polsko. 

!